Шохин, Николай Александрович (1819—1895) — русский архитектор и реставратор.
 Шохин, Николай Михайлович  (1913—1981) — Герой Советского Союза.